Know Your Enemy (Green Day), pjesma
 Know Your Enemy (Rage Against the Machine), pjesma
 Know Your Enemy (Manic Street Preachers), album
 Know Your Enemy (Lääz Rockit), album
 Know Your Enemy (Behind Enemy Lines), album